Pashley ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Pashley (1935–2016), britische Leichtathletin
 Cecil Pashley (1891–1969), britischer Pilot und Luftfahrtpionier
 Robert Pashley (1805–1859), englischer Reiseschriftsteller
 Terry Pashley (* 1956), englischer Fußballspieler
 Wayne Pashley, australischer Sound Editor, Sound Designer und Re-Recording Mixer

Pashley ist der Name folgender Unternehmen:
 Pashley Cycles, britischer Fahrradhersteller